Алексей Сергеевич Бойко:
 Алексей Сергеевич Бойко (1925—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алексей Сергеевич Бойко (род. 1982) — украинский государственный и политический деятель.